Òpiter Virgini Tricost, cònsol el 502 aC 
 Òpiter Virgini Tricost, cònsol el 473 aC